Agua Viva peut désigner :

Agua Viva : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Palavecino dans l'État de Lara ;
 Agua Viva : capitale de la paroisse civile d'Agua Viva, dans la municipalité de Palavecino dans l'État de Lara.

Homonymie de toponyme